Переволо́ка (переволо́к) — место, где осуществляется волок судов (см. Волгодонская переволока). 

Переволо́ка — фамилия (см. ).

Переволо́ка (Переволо́к) — топоним, указывающий на место, где осуществляется или находится поблизости волок судов (в том числе, осуществлялся или находился когда-либо ранее), прежде всего, ойконимы, но встречаются и гидронимы (названия островов, полуостровов, ко́с, рек — очевидно, это те реки, из которых /в которые/ осуществлялся волок судов):

Переволока

Ойконимы 
 Переволока — древнерусский город в Переяславском княжестве, впервые упоминаемый под 1092 голом в Лаврентьевской летописи

Белоруссия 
 Переволока — деревня в Барановичском районе Брестской области.
  — хутор в Браславском районе Витебской области.
 Переволока — агрогородок в Речицком районе Гомельской области.

Россия 
 Переволока — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Переволока — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Переволока — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Переволока — деревня в Пеновском районе Тверской области.

Украина 
 Переволока — село в Бучачском районе Тернопольской области.

Гидронимы

Белоруссия, Польша 
  () — река в Каменецком районе Брестской области и в Польше, левый приток реки Правая Лесная (бассейн Вислы)

Россия 
 Переволока (Перевалок) — река в Ленинградской области, приток Луги
 Переволока — рукав дельты Дона

Переволок

Ойконимы 
 Переволок — деревня Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на берегу реки Саба
 Переволок (ранее — Большой Переволок, Переволоки) — деревня Загривского сельского поселения Сланцевского района Ленинградской области на восточном берегу реки Нарва
 Переволок — исчезнувшая деревня на полуострове на струге Кароли, возле деревни Кароли (Кароль, Эстония), распавшаяся при спрямлении русла реки Нарва и изменении ландшафта на три деревни: на восточном берегу реки Нарва — Большой Переволок (в настоящее время Переволок) и Дюк-Переволок (в настоящее время заброшена) и на западном берегу деревня Эстонский (также, Чухонский или Немецкий) Переволок (в настоящее время не существует)

Гидронимы 
 Переволок — исчезнувший остров на струге Кароли, между деревнями Кароли (Кароль, Эстония) и Дюк-Переволок

Кроме того, с небольшими отличиями (или соответствующими дополнениями), основа «переволок» встречается в следующих топонимах:

Переволоки

Переволочная

Переволочня

А также

Белоруссия 
 Переволочно — озеро, Оршанский район, Витебская область, бассейн реки Оршица.
 Новая Переволока () — населенный пункт, Слонимский район Гродненской области
 Старая Переволока () — населенный пункт, Слонимский район Гродненской области

Россия 
 Переволо́цкий — посёлок (до 1999 — посёлок городского типа), административный центр Переволоцкого района Оренбургской области
 Переволоцкий — муниципальный район Оренбургской области
 Переволоцкая крепость — основана в июне 1738 года на берегу реки Самары, притока Волги, у пристани Переволоки, где был расположен волок из реки Самары в реку Камыш-Самару, приток Урала
 Большая Переволока — населенный пункт Ворошиловского сельского поселения Тверской области
 Дюк-Переволок (Дюк Переволоцкий, Дюк Переволока) — заброшенная деревня Загривского сельского поселения Сланцевского района Ленинградской области на восточном берегу реки Нарва и одноимённый ручей
 Дюк-Переволок — исчезнувшая деревня и река в бассейне Плюссы на Псковщине

Украина 
 Переволо́чна — бывший посёлок на юге Полтавской области вблизи сегодняшнего села Светлогорское

Эстония 
 Немецкий Переволок (также, Чухонский или Эстонский Переволок) — деревня на западном берегу берегу реки Нарва, на струге Кароли, между деревнями Кароли (Кароль, Эстония) и Дюк-Переволок (в настоящее время не существует)

См. также 
 Переволочная
 Волок (значения)
 Волока (значения)
 Наволок

Примечания